Пьер Огюст Виктор Мютель (, 25 октября 1795 — 30 марта 1847) — французский ботаник.

Биография 
Пьер Огюст Виктор Мютель родился в городе Аррас 25 октября 1795 года.

В 1813 году он начал учёбу в Политехническом университете в своём родном городе и для продолжения карьеры был зачислен в военную артиллерию.

Пьер Огюст Виктор Мютель умер в Гавре 30 марта 1847 года.

Научная деятельность 
Пьер Огюст Виктор Мютель специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1835. Observations sur les espèces du genre Ophrys recueillies à Bône.
 1838. Premier mémoire sur les orchidées. París.
 Observations sur les espèces du genre Ophrys, [S.l.]
 1842. Mémoire sur plusieurs Orchidées nouvelles ou peu connues avec des observations sur les caractères génériques, París.
 1827. Cours d'arithmétique à l'usage des aspirans à l'École polytechnique. París (2ª ed.: 1829, 3ª ed.: 1832, 5ª ed.: 1838, 7ª ed.: 1839, 8ª ed.: 1840, 11ª ed.: 1843).
 1831. Cours de géométrie et de trigonométrie, à l'usage des aspirans à l'École polytechnique, et des écoles d'artillerie et de marine. Lyon (7ª ed.: 1845, 8ª ed.: 1846).
 1837. Cours de cosmographie, rédigé selon le programme de l'Université. París (3ª ed.: 1845).
 1839. Cours d'algèbre, à l'usage des aspirants à l'École polytechnique et des écoles d'artillerie et de marine. París (2ª ed.: 1843).
 1840. Eléments d'astronomie, ou Cosmographie à l'usage des écoles primaires. París (2ª ed.: 1843).
 1841. Système de l'univers, ou Études sur l'astronomie, 2ª partie. Complément du Cours de cosmographie. París.
 1841. Traité élémentaire d'astronomie à l'usage des gens du monde, d'après l'ordre suivi par M. Arago. 2ª ed., París.
 1843. Cours de statique, à l'usage des aspirants à l'École polytechnique, et des écoles d'artillerie et de marine. París.
 1830. Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour l'usage de l'homme et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de Linné. Grenoble, Prudhomme.
 1834—1838. Flore française destinée aux Herborisations. 4 vols. París, Estrasburgo, Levrault.
 Eléments de Botanique enrichis de cinq planches renfermant le détail des divers organes des végétaux. 2ª ed. enteramente refundida, Grenoble, Prudhomme, 1847, iv + 158 pp. 5 planchas. 3ª ed. aparecida en 1857: Grenoble, Prudhomme, 1857, in-16°, 216 pp.

Примечания

Ссылки 
 Pierre Auguste Victor Mutel
 Bibliothèque dauphinoise: Flore du Dauphiné, Auguste Mutel

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции